2 miejscowości w Polsce: 
 Prandocin – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Prandocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów

Zobacz też: Prandocin-Iły, Prandocin-Wysiołek